Browina steht für:
 Browina, Dorf in der Gemeinde Kozłowo in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Browienen, 1938 bis 1945 Froben, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Browina (Chełmża), Dorf in der Gemeinde Chełmża in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1920 und 1939 bis 1942 Browina, 1942 bis 1945 Froben, Kreis Thorn, Westpreußen
 Browina (Fryba), Zufluss des Weichsel-Zuflusses Fryba im Powiat Chełmiński in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch:
 Brovina